Il singolare del Paris Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Nikolaj Davydenko ha battuto in finale Dominik Hrbatý 6–1, 6–2, 6–2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Paris Masters 2006
ATP Tour 2006